Старо село може да се отнася за няколко села:

България 
 Старо село, област Враца;
 Старо село, област Ловеч;
 Старо село, област Перник;
 Старо село, област Силистра;
 Старо село, област Сливен;

Вижте също:
 Старосел, област Пловдив;

Босна и Херцеговина 
 Старо село, община Гламоч;
 Старо село, община Долни Вакуф;
 Старо село, община Калесия;

Република Македония 

 Старо село, община Брод;
 Старо село, община Йегуновце;

Сърбия 

 Старо село, община Велика Плана;
 Старо село, община Ягодина;
 Старо село, община Прокупле;

Хърватия 

 Старо село, Оточац;
 Старо село, Сисак;

Черна гора 

 Старо село, община Никшич.

Вижте също 
 Ново село
 Старое село